

Geografia

Austria 
 Hadersdorf – frazione di Sankt Stefan im Gailtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Hadersdorf am Kamp – frazione di Hadersdorf-Kammern, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Hadersdorf-Kammern – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Hadersdorf-Weidlingau – quartiere del distretto di Penzing (Vienna)